

Cinema 
 Border Crossing (The Border) – film del 1980 diretto da Christopher Leitch
 Frontiera (The Border) – film del 1982 diretto da Tony Richardson

Musica 
 The Border – singolo degli America del 1983

Televisione 
 The Border – serie televisiva canadese

Pagine correlate 
Border